Mülheimer Erklärung ist der Name folgender Veröffentlichungen:

 Mülheimer Erklärung, Erwiderung auf die Berliner Erklärung der pietistischen Gemeinschaftsbewegung (1909)
 Mülheimer Erklärung (Inklusion), Positionspapier zur Inklusion an Schulen (2016)